Csehország
 Zelená, Luštěnice településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Zelená, Málkov településrésze a Chomutovi járásban
 Zelená, Skalná településrésze a Chebi járásban